

Топонім 
 Печник — селище в общині Ідрія, Регіон Горішка, Словенія.

Прізвище 

 Андрей Печник ( 1981) — словенський футболіст.
 Нейц Печник ( 1986) — словенський футболіст.

Див. також 
 Пічник (значення)